Маркус Свенссон (; 9 июля 1984, Кальмар, Швеция) — шведский хоккеист, вратарь.

Биография 
Маркус Свенссон в высшей шведской лиге дебютировал в 2011 году за столичный «АИК». С 2012 года выступает за хоккейный клуб «Шеллефтео». В 2015 году был вызван в сборную Швеции на чемпионат мира, но не сыграл ни одного матча. В 2016 году получил награду «Хонкен Трофи» как лучший вратарь чемпионата Швеции.

3 мая 2016 года Свенссон подписал однолетний контракт с московским «Спартаком», выступающим в КХЛ.

Статистика выступлений

Клубная карьера

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Оскарсхамн»
Игроки ХК «Мариестад»
Игроки ХК «Альмтуна»
Игроки ХК «Мальмё Редхокс»
Игроки ХК АИК
Игроки ХК «Шеллефтео»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Ферьестад»
Игроки ХК ХВ71